Wuermeling ist der Familienname folgender Personen:

 Franz-Josef Wuermeling (1900–1986), deutscher Politiker (CDU)
 Georg Wuermeling (1930–1989), deutscher Politiker
 Hans-Bernhard Wuermeling (1927–2019), deutscher Rechtsmediziner
 Henric L. Wuermeling (* 1941), deutscher Journalist und Buchautor
 Joachim Wuermeling (* 1960), deutscher Politiker (CSU)

Wuermeling bezeichnet:
 Wuermeling-Pass, ehemaliger Berechtigungsausweis für Fahrpreisermäßigungen für kinderreiche Familien